(291) Алиса () — типичный астероид главного пояса, который принадлежит к силикатным астероидам спектрального класса S и входит в состав семейства Флоры. Астероид был открыт 25 апреля 1890 года австрийским астрономом Иоганном Пализой в Венской обсерватории.

См. также 
 Список астероидов (201—300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Флоры
Астероиды, открытые Иоганном Пализой
Астероиды диаметром от 2 до 40 км